Lichteneck heißen folgende geographische Objekte:
 Lichteneck (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lichteneck (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Lichteneck (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern
 Lichteneck (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern

 Lichteneck (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Burgen:
 Burg Lichteneck (Kenzingen), Ruine bei Hecklingen-Kenzingen im Breisgau
 Burgruine Lichteneck (Ingelfingen) über Ingelfingen in Baden-Württemberg
 Burg Lichteneck (Oberpfalz), Ruine bei Rimbach in der Oberpfalz in Bayern
 Ruine Lichteneck (Weilheim an der Teck) bei Hepsisau in Baden-Württemberg
 Burgstall Lichteneck, abgegangene Burg in Riegsee im Landkreis  Garmisch-Partenkirchen in Bayern

außerdem:

 Lichteneck (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lichtenegg